Javorie může být:

 Javorie (pohoří) – sopečné pohoří na Slovensku
 Javorie (Javorie) (1044 m) – vrch v pohoří Javorie (pohoří)
 Javorie (Považský Inovec) (729 m) – vrch v Považském Inovci na Slovensku
 Javorie (sedlo) (1487 m) – horské sedlo v Nízkých Tatrách na Slovensku